Амедео Авогадро
 Число Авогадро
 Закон Авогадро
 Авогадро (місячний кратер)